El Noguer (Castellar de la Ribera), masia al poble de Clarà, municipi de Castellar de la Ribera a la comarca del Solsonès 
 El Noguer (Sant Joan de les Abadesses), mas a mig camí de Sant Joan de les Abadesses i Sant Pau de Segúries (al Ripollès) 
 El Noguer (Santa Maria de Besora), masia d'Osona 
 el Noguer (Tavertet)

 El Noguer (Viladrau), mas al sud del nucli de Viladrau (Osona) 

 El Noguer de Segueró, pairalia al municipi de Beuda (Garrotxa) 
 El Noguer de Dalt